Кипсели може да се отнася за:

 Селско, село в дем Нестрам, Западна Македония, Гърция, с гръцко име Кипсели;
 Кипсели, село в дем Александрия, Централна Македония, Гърция.